Шо — літера грецького алфавіту.
 ШО — український двомовний (українська, російська) журнал, присвячений сучасному мистецтву та літературі.
 Шо — ідеальне промислове місто. Проект-утопія французького архітектора Клода-Нікола Леду.

Топонім 

 Шо () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор.
 Шо () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Територія Бельфор.

Багатозначні топоніми